Niektóre kościoły pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego:

Polska 
 Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Ciechanowcu
 Kościół Ewangelicko-Augsburski Wniebowstąpienia Pańskiego w Częstochowie
 Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie
 Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie
 Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu
 Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Twardogórze
 Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu
 Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie
 Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie

Bułgaria
 Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego w Wielkim Tyrnowie

Czechy
 Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego w Marklowicach Dolnych

Izrael
 Kaplica Wniebowstąpienia w Jerozolimie
 Kościół Viri Galilaei

Litwa
 Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego i klasztor Misjonarzy w Wilnie

Mołdawia
 Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego w Kiszyniowie

Rosja
 Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Jekaterynburgu
 Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Niżnym Nowogrodzie
 Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowosybirsku
 Małe Wniebowstąpienie
 Wielkie Wniebowstąpienie

Rumunia
 Cerkiew Księżniczki Bălașy

Serbia
 Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Belgradzie

Wniebowstąpienie Pańskie